

Plaatsen 
Canada
 Midland (Albert County), een plaats in New Brunswick 
 Midland (Kings County), een plaats in New Brunswick
 Midland (Newfoundland en Labrador), een plaats op Newfoundland 
 Midland (Ontario), een havenstad in Ontario

Verenigde Staten
 Midland (Arkansas)
 Midland (Californië)
 Midland (Maryland)
 Midland (Michigan)
 Midland (Ohio)
 Midland (Pennsylvania)
 Midland (South Dakota)
 Midland (Texas)
 Midland (Washington)

Elders
 Midland (Australië), een plaats in Australië

Overige betekenissen 
 Midland (dj), artiestennaam van Harry Agius, Brits dj en producer
 Midland Mainline Ltd (MML), een Britse spoorwegonderneming 
 Midland F1 Racing, een voormalig Formule 1-team, tegenwoordig Spyker F1
 Midland Radio, een leverancier van communicatieapparatuur
 roepletter van luchtvaartmaatschappij BMI British Midland